Pilgramsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Pilgramsberg (Bayerischer Wald), 619 m, im Bayerischen Wald, Bayern

Orte:

 Pilgramsberg (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pilgramsberg (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern